Kennedy Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Kennedy Township (North Dakota)
 Kennedy Township (Oklahoma)
 Kennedy Township (Pennsylvania)
 Kennedy Township (South Dakota)